Marc Laetori, primer magistrat plebeu el 495 aC
 Marc Laetori Merge, tribú militar
 Marc Laetori Plancià, magister equitum 
 Marc Laetori, senador romà